El Tossal Rodó és una muntanya de 695 metres al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Rodo